Клод Антуан Розе (; —) — французский .

Обучался в Политехнической школе, а затем школе главного штаба. В 1830—33 годах служил в Алжире шефом эскадрона (майором) главного штаба, затем в течение 20 лет путешествовал по всей Франции, с целью проведения геологических изысканий. В 1853 году Розе был назначен начальником топографической станции в Папской области.

Сочинения 
 «Cours élémentaire de géognosie» (П., 1830)
 «Traité élémentaire de géologie» (1830)
 «Voyage dans la régence d’Alger» (1833)
 «Description géologique de la partie méridionale de le chaine des Vosges» (1834)
 «Sur la pluie en Europe» (1855)

Примечания

Литература 
 

Офицеры Франции